Siani ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Siani (1959–1985), italienischer Journalist
 Mike Siani (* 1950), US-amerikanischer Footballspieler
 Sabrina Siani (* 1963), italienische Schauspielerin
 Sébastien Siani (* 1986), kamerunischer Fußballspieler
 Valentino Siani (1595–1672), italienischer Geigenbauer

Siehe auch:
 Ciani
 Ziani